Kindeswohl steht für:
 Kindeswohl, Rechtsgut aus dem deutschen Familienrecht und aus der EU-Grundrechtscharta
 Kindeswohl (Roman) (The Children Act), Roman von Ian McEwan (2014)
 Kindeswohl (Film) (The Children Act), britischer Spielfilm von Richard Eyre (2017)
 Polizeiruf 110: Kindeswohl, deutscher Fernsehfilm von Lars Jessen (2019)

Siehe auch:
 Kindesinteresse, in der deutschen Übersetzung der UN-Kinderrechtskonvention (1989) ebenfalls „Kindeswohl“